Лепро́н-ле-Валле́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Арденны. Входит в состав кантона Рюминьи. Округ коммуны — Шарлевиль-Мезьер.

Код INSEE коммуны — 08251.

Коммуна расположена приблизительно в 185 км к северо-востоку от Парижа, в 90 км севернее Шалон-ан-Шампани, в 19 км к западу от Шарлевиль-Мезьера.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 86 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 53 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 39 были экономически активными, 14 — неактивными (показатель активности — 73,6 %, в 1999 году было 53,3 %). Из 39 активных работали 34 человека (24 мужчины и 10 женщин), безработных было 5 (2 мужчин и 3 женщины). Среди 14 неактивных 5 человек были учениками или студентами, 3 — пенсионерами, 6 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны